Monica May (Florida, ) es una actriz estadounidense. 

Interpretó en el 2005 a Elizabeth o Z Delgado, la Yellow SPD Ranger en Power Rangers S.P.D..

Participó en el 2006 en la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción, en el capítulo Scary Movie, como una cajera de cine; que al ser sobornada, deja pasar a los hermanos a ver una película de terror para mayores de edad.

Actrices de cine de Estados Unidos
Reparto de Power Rangers